Heaven může být:

 Heaven (skupina) – australská hudební skupina
 Heaven (píseň, Depeche Mode) – píseň skupiny Depeche Mode z roku 2013
 Heaven (píseň, Bryan Adams) – píseň Bryana Adamse z roku 1985
 Heaven (album, The Walkmen) – album skupiny The Walkmen z roku 2012
 Heaven (album, Rebecca Fergusonová) – album zpěvačky Rebecca Fergusonová z roku 2011
 Heaven (album, Nina Girado) – album zpěvačky Nina Girado z roku 2002
 Heaven (raper) – ruský horrorcore raper, příležitostně spolupracující se Sodomou Gomorou

Externí odkazy